Shine (Collective Soul) - single van Collective Soul
 Shine (Douwe Bob)
 Shine (Estelle Swaray) - single van Estelle Swaray
 Shine (Frida) - album van Anni-Frid Lyngstad
 Shine (Ilse DeLange) - single van Ilse DeLange
 Shine (Martina McBride) - album van Martina McBride
 Shine (Natália Kelly) - single van Natália Kelly
 Shine (Sofia) - single van Sofia Nizharadze
 Shine (Take That) - single van Take That
 Shine (Tony Joe White) - album van Tony Joe White
 Shine (Toppers) - single van de Toppers
 Shine (Vanessa Amorosi) - single van Vanessa Amorosi
 Shine (Years & Years) - single van Years & Years
 Shine (band) - Nederlandse band
 Shine (film) - Australische film uit 1996
 Shine! (lied) - splitsingle van Kyuss